Jan Rutkowski (1886–1949) – historyk
 Jan Rutkowski (1881–1940) – konserwator dzieł sztuki
 Jan Rutkowski (1900–1984) – pułkownik
 Jan Rutkowski (ur. 1940) – chemik
 Jan Rutkowski – polski pedagog